Presón de Talamantes är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Matamoros och delstaten Chihuahua, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presón de Talamantes ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presón de Talamantes är en högslätt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Presón de Talamantes. Runt Presón de Talamantes är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hidalgo del Parral,  km väster om Presón de Talamantes. Omgivningarna runt Presón de Talamantes är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)